Condado de Roane () pode se referir a dois condados dos Estados Unidos da América:
 Condado de Roane (Tennessee)
 Condado de Roane (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos